Jannes Horn est un footballeur allemand, né le  à Brunswick, évoluant au poste d'arrière gauche au FC Nuremberg, en prêt du VfL Bochum.

Biographie 

N'ayant que disputé 3 matchs depuis son arrivée à Bochum, Il est prêté au FC Nuremberg le 7 janvier 2023.

Statistiques

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Naissance à Brunswick (Basse-Saxe)
Naissance en février 1997
Footballeur allemand
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du FC Cologne
Joueur du Hanovre 96
Joueur du VfL Bochum
Joueur du 1. FC Nuremberg